Лорен Элейна () — американская кантри-певица, автор и исполнитель. Лучший новый кантри-исполнитель 2012 года (American Country Awards).

Биография 
 См. также «Lauren Alaina Biography» в английском разделе.
Родилась 8 ноября 1994 года в г. Rossville в штате Джорджия (США). В 2011 году была финалисткой 10 сезона телевизионного конкурса American Idol. В 2012 году получила American Country Awards как лучший новый исполнитель года.
После этого она выступала на нескольких шоу, таких как The Tonight Show with Jay Leno, Live with Regis and Kelly и The Today Show. 8 июня 2011 года Элена появилась на церемонии CMT Music Awards, на одну из наград которой была номинирована.

Лорен участвовала в записи песни «Are You Happy Now» с 10-го студийного альбома Back to Us кантри-группы Rascal Flatts, вышедшего 19 мая 2017 года.

Дискография 
 См. также «Lauren Alaina Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Lauren Alaina. allmusic.com
 Lauren Alaina — Road Less Traveled
 Lauren Alaina (chart)

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Дети-певцы США
Исполнители Mercury Records
Участники American Idol